HMS Anson je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Anson (1784) 
 HMS Anson (1886) 
 HMS Anson (1916) 
 HMS Anson (1940)

Anson